Sicorace (Sycorax) – personaggio teatrale rappresentante una strega della commedia La tempesta di William Shakespeare
 Sycorax – carattere
 Sycorax – genere di Ditteri della famiglia degli Psychodidae

Pagine correlate 
Sicorace